cassatie (recht): een term uit de rechtsgang
 cassatie (muziek): een term uit de klassieke muziek